Pitchen (englisch to pitch = werfen, neigen, stimmen, pitch = Tonhöhe, Neigungswinkel) bezeichnet:
 im Golfsport die Durchführung eines Annäherungsschlags
 beim Baseball den Wurf des Balls durch den Pitcher
 in der Aerodynamik die Verstellung der Rotorblätter, siehe Pitch (Aerodynamik)
 in der Musik eine Tonhöhenänderung
 in der Werbebranche einen Wettbewerb von Agenturen um einen Werbeetat, siehe Agenturpitch
 im Marketing die Präsentation eines Konzeptes, siehe Elevator Pitch
 allgemein auch ein kompaktes Verkaufsgespräch

Siehe auch:
 Pitch